Die Divizia A 1933/34 war die zweite Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Meister wurde Venus Bukarest. Die Saison begann am 3. September 1933 und endete am 22. Juli 1934. Von Anfang Dezember 1933 bis Anfang März 1934 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Modus 
Die 16 Mannschaften wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die beiden Gruppensieger spielten in Hin- und Rückspiel um die Meisterschaft. Die beiden Letzten jeder Gruppe stiegen in die Divizia B ab.

Gruppe 1

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Gruppe 2

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Endspiel 

|}

Nach der Saison 
 1. – Venus Bukarest – Meister
 Ripensia Timișoara – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Brașovia Brașov, Tricolor Ploiești, Mureșul Târgu Mureș, Șoimii Sibiu

Aufsteiger in die Divizia A 
Es gab keine Aufsteiger.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1933/34 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1933/34
Liga-1-Saison